Салоња има више значења:

 Салоња (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Салоња, Трес Норијас (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику